Эстония участвовала на конкурсе песни Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды. Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация организовало Eesti Laul 2021, национальный отбор на конкурс песни Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды.

Национальный отбор 
Eesti Laul 2021 станет 13-м национальным отбором, в данном случае на конкурс песни Евровидение 2021. Он состоял из двух полуфиналов, которые состоялись 18 и 20 февраля 2021 года соответственно, и финала, который состоялся 6 марта 2021 года.

Формат 
Формат национального отбора состоит из двух полуфиналов и финала. Полуфиналы состоялись 18 и 20 февраля 2021 года года соответственно, а финал — 6 марта 2021 года. В каждом полуфинале участвовали по 12 песен, и лишь те, которые вошли в шестёрку сильнейших в обоих полуфиналах, прошли в финал.

Участники 
1 сентября 2020 года Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация открыла приём заявок артистов и композиторов и их записей песен до 6 ноября 2020 года. Все артисты и композиторы должны были иметь эстонское гражданство или быть резидентами Эстонии, и каждый артист и автор песен мог в состоянии представить только максимум три заявки, за исключением авторов песен, участвовавших в песенных лагерях, организованных Эстонской академией песни весной и осенью 2016 года. Иностранное сотрудничество было разрешено до тех пор, пока 50 % авторов песен были эстонцами. За песни, представленные на конкурсе, взимался гонорар, €25 за песню на эстонском языке и €50 за песню на английском и (или) на других языках. Всего было 176 добровольцев. Один из 24 финалистов Уку Сувисте, который должен был представлять Эстонию на конкурсе песни Евровидение 2020, в то время как жюри из 17 членов выбрало оставшихся 23 полуфиналистов из представленных работ. Все артисты были объявлены на развлекательной программе Ringvaade 11 и 12 ноября 2018 года. В жюри вошли Берт Прикенфельд, Каупо Карельсон, Юри Пихель, Яан Пехк, Ану Варуск, Карл-Эрик Таукар, Стен Теппан, Мари-Лиис Мянник, Ахто Круусманн, Магнус Камлат, Лаура, Вайдо Паннель, Роберт Кырвитс, Рауно Мяркс, Дмитрий Микрюков, Андрес Альясте и Лиис Лемсалу.

Из всех участников национального отбора примут участие Иво Линна, представивший Эстонию на конкурсе песни Евровидение 1996 вместе с Маарьей-Лийс Илус, Койт Тооме, представивший Эстонию на конкурсе песни Евровидение 1998 и конкурсе песни Евровидение 2007 вместе с Лаурой, Таня, представившая Эстонию на конкурсе песни Евровидение 2014 и Юри Поотсманн, представивший Эстонию на конкурсе песни Евровидение 2016.

Полуфиналы  
Два полуфинала состоялись 18 и 20 февраля 2021 года. В каждом полуфинале двенадцать песен боролись за первые четыре места в финале, исход которого определялся комбинацией голосов жюри, состоящего из Керли Кыйв, Хайди Пурга, Сюнне Валтри, Яники Силламаа, Анетт Кульбин, Неле Кирсипуу, Кристьяна Ярви, Койта Раудсеппа, Сильвера Лааса, Андрес Пуусепп и Генки, а также телеголосования. Оставшиеся два отборочных турнира были определены дополнительным телеголосованием между оставшимися не прошедшими квалификацию.

В 1-м полуфинале Элина Борн, выступили в качестве интервал-актов Элина Борн, которая представляла Эстонию на конкурсе песни Евровидение 2015, и певцы Бибилыуст и Виллемдриллем. Во 2-м полуфинале выступили в качестве интервал-актов певец Даниэль Леви и группа Curly Strings.

Финал 
Финал состоялся 6 марта 2021 года. Шесть выступлений, прошедших из двух полуфиналов, всего двенадцать песен, соревновались во время шоу. Победитель был выбран в ходе двух туров голосования. В первом туре международное жюри (50%) и общественное телеголосование (50%) определили три лучшие песни, которые прошли в суперфинал. Общественное голосование в первом туре набрало 55 956 голосов. В суперфинале песня "The Lucky One" в исполнении Уку Сувисте была выбрана победителем исключительно по результатам общественного телеголосования. Общественное телеголосование в суперфинале набрало 52 214 голосов. В дополнение к выступлениям участников-конкурентов в качестве интервал-акта выступили певцы Лиис Лемсалу и Стефан, а также группы Goresoerd, Mr. Lawrence, Pitsa и Smilers. В состав международного жюри, проголосовавшего в первом туре финала, вошли Моник (литовская певица), Брайан Генри (британский клавишник), Бен Кэмп (американский автор песен), Сильвия Масси (американский продюсер), Ян Фрост Борс (чешский сценарист), Стивен Бадд (британский продюсер), Хелена Мераай (белорусская певица), Пьер Дюмулен (бельгийский автор песен) и Стив Родуэй (британский композитор).

Евровидение 2021 
Согласно правилам "Евровидения", все страны, за исключением принимающей страны и "Большой пят`рки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), должны пройти отбор в одном из двух полуфиналов, чтобы побороться за выход в финал; десять лучших стран из каждого полуфинала — окончательный выход в финал. Европейский вещательный союз (ЕВС) разделил страны-участницы на шесть разных групп на основе схемы голосования на предыдущих конкурсах, причём страны с благоприятной историей голосования были помещены в одну группу. Жеребьевка полуфинала, состоявшаяся 28 января 2020 года на конкурсе песни "Евровидение-2020", была использована для конкурса 2021 года, в котором Эстония попала во второй полуфинал, который должен был состояться 20 мая 2021 года, и должна была выступить в первой половине шоу.

Как только были выпущены все песни-конкурсанты конкурса 2021 года, порядок прохождения полуфиналов был определён продюсерами шоу, а не путем другой жеребьёвки, так что похожие песни не были размещены рядом друг с другом. Эстония должна была выступить под вторым номером, после Сан-Марино и перед Чехией.

Два полуфинала и финал транслировались в Эстонии на ETV с комментариями на эстонском языке Марко Рейкопа и на ETV+ с комментариями на русском языке Александра Хоботова и Юлии Календы.. Впервые в истории конкурса все три шоу транслировались в Эстонии с переводом на эстонский жестовый язык, предоставленным двадцатью переводчиками. Представителем Эстонии, который объявил наивысшую оценку в 12 баллов, присужденную эстонским жюри во время финала, была Сисси.

Полуфинал  
Эстония заняла второе место во втором полуфинале, уступив Сан-Марино и опередив Чехию. В конце шоу Эстония не была объявлена в числе 10 лучших участников второго полуфинала и, следовательно, не смогла пройти квалификацию для участия в финале. Позже выяснилось, что Эстония заняла 13-е место в полуфинале, набрав в общей сложности 58 очков: 29 баллов как по результатам телеголосования, так и по результатам голосования жюри.

Голосование  
Голосование во время трёх шоу включало в себя присуждение каждой стране двух наборов баллов из 1-8, 10 и 12: один от их профессионального жюри, а другой от телеголосования. Жюри каждой страны состояло из пяти профессионалов музыкальной индустрии, являющихся гражданами страны, которую они представляют. Это жюри оценивало каждую запись на основе: вокальных данных; сценического исполнения; композиции и оригинальности песни; и общего впечатления от номера. Кроме того, каждый член национального жюри может принимать участие в работе коллегии только раз в три года, и ни одному жюри не было разрешено обсуждать свой голос с другими членами или быть каким-либо образом связанным с любым из конкурирующих действий таким образом, чтобы они не могли голосовать беспристрастно и независимо. Индивидуальные рейтинги каждого члена жюри в анонимной форме, а также результаты общенационального телеголосования были опубликованы вскоре после финала.

Ниже приведена разбивка баллов, набранных Эстонией во втором полуфинале и финале конкурса, а также результаты голосования жюри и телеголосования, проведенного во время двух шоу:

Баллы, данные Эстонии

Баллы, данные Эстонией

Подробные результаты голосования 
В состав эстонского жюри вошли следующие члены:
 Дэйв Бентон
 Элина Борн
 Стиг Ряста
 Карл-Андер Райсман 
 Биргит Саррап

Примечания

Ссылки 
 

2021 год в Эстонии
Страны на «Евровидении-2021»